Тур Даун Андер 2016 () — 18-я элитная многодневная велогонка по дорогам Австралии. Стартовала 19 января в городе Проспект и завершилась 24 января в Аделаиде. Общая протяжённость 781,3 км. На трассу вышел и последний победитель Тур Даун Андер 2015 — Роан Деннис из команды . Победу в гонке в четвёртый раз одержал Саймон Джерранс из команды

Участники 
На старт веломногодневки вышли 20 команд (133 человека), в их число входят 17 команд, принимавших участие в Мировом Туре UCI 2015, плюс дебютант Мирового Тура UCI 2016 — южноафриканская команда Dimension Data, а также обладатели уайлд-кард: австралийские команды  и UniSA-Australia.

Цвета Российского Флага на берегах Австралии защищают 6 гонщиков:

Маршрут

Этапы

Этап 1 
19 января 2016 — Проспект — Линдох,

Этап 2 
20 января 2016 — Анли — Стирлинг,

Этап 3 
21 января 2016 — Гленелг — Кэмбеллтаун,

Этап 4 
22 января 2016 — Норвуд — Виктор-Харбор,

Этап 5 
23 января 2016 — Макларен Вейл — Уиллунга,

Этап 6 
24 января 2016 — Аделаида — Аделаида (Критериум),

Лидеры классификаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016
Спорт в Австралии в 2016 году
Январь 2016 года